Ел Росарио има више значења:

 Ел Росарио (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росарио, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росарио, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росарио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росарио (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росарио (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росарио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росарио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Росарио (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Росарио (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Росарио, Пуерто Ескондидо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Росарио (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Росарио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Росарио (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Росарио (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Росарио (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Росарио (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Росарио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Росарио, Ел Каско (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Росарио (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио, Агва Ескондида (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио, Тампико (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио, Сан Мигел (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росарио (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Ел Рефухио (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Ел Папалоте (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Ел Коралеро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Сан Игнасио (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Асерадеро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Ла Ес-Асијенда (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо 5 (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо II (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо Дијез (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо Дос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо Досе (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо Куатро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо Нуеве (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо Сеис (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Позо Сијете (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росарио, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Росарио (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Росарио (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Росарио (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Росарио (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио, Бањос (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио, Ел Ранчито (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио, Росарио де Брибијеска (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио, Ла Лијебре (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росарио (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Росарио (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Росарио (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Росарио (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Росарио (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Росарио (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Росарио (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарио (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарио (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарио (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарио, СИНСА (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарио (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарио (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарио, Ел Крусеро де Кањадас (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росарио (Тезојука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Росарио (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Росарио (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Росарио (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Росарио (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Росарио, Ел Тапанко (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Росарио (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Росарио, Ел Репаро (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Росарио (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Росарио (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Росарио (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Росарио (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Росарио (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Матео Етлатонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Педро Амусгос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сан Себастијан Тутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сантијаго Накалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Сантијаго Тетепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Санто Доминго Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росарио (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Росарио, Пуенте де лос Иносентес (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Росарио (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Росарио (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Росарио (Окотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Росарио (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Росарио, Анајал (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Росарио (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Росарио (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Росарио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Росарио (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Росарио (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Росарио, Ерманос Банда (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Росарио (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Росарио (Росарио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Росарио (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Росарио (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Росарио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Росарио (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Росарио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Росарио, Ел Кемадо (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Росарио (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио, Ектор Давид Давила Коронадо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио, Лома Моготе Ларго (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио, Доминга Гонзалез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио, Родриго Санчез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росарио, Парада ла Капиља (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Росарио (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Росарио, Ранчо (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Росарио (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Росарио (Санта Ана Нопалукан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Росарио (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио, Хосе Гомез (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росарио, Дзадз Нал (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Росарио (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Росарио (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Росарио, Ранчо де лос Рохас (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Росарио, Пуерто дел Росарио (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Росарио (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Росарио, Виља Сан Блас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Росарио (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику